Igernella är ett släkte av svampdjur. Igernella ingår i familjen Dictyodendrillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Igernella